

Ойжанув — село в гміні Уязд Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Ойжанув — село в гміні Жаб'я Воля Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства